

Проспект Шевченка (Кам'янське)
 Проспект Шевченка (Львів)
 Проспект Шевченка (Одеса)
 Проспект Шевченка (Суми)

Дивись також 

 Вулиця Шевченка
 Бульвар Тараса Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Площа Тараса Шевченка
 Парк імені Тараса Шевченка
 Сквер імені Тараса Шевченка